Ботешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Адміністративний центр комуни Ботешть.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Унгурень.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хороднічень.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бирна.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Кимпень.
 Ботешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.